Tschentscher ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Tschentscher (* 1964), deutscher Jurist
 Erwin Tschentscher (1903–1972), deutscher SS-Führer
 Peter Tschentscher (* 1966), deutscher Mediziner und Politiker (SPD) sowie Erster Bürgermeister von Hamburg
 Philip Tschentscher (* 1981), deutscher Liedermacher und Aktivist innerhalb der rechtsextremen Szene

Siehe auch:
 Tschenscher
 Schenscher